— железнодорожная станция на линии Тюо-Собу, расположенная в специальном районе Эдогава, Токио. Станция была открыта 28 апреля 1899 года.

Планировка станции
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
JR East: Станция Хираи